Кам'яний гість (п'єса) — маленька трагедія Олександра Пушкіна.
 Кам'яний гість (опера) — Олександра Даргомижського.
 «Кам'яний гість» — радянський кольоровий фільм-опера 1967 року.
 Кам'яний Гість (гурт)
 Кам'яні гості (нанобактерії)